Joaquim Bosch i Codina, jugador d'escacs català.
 Joaquim Bosch Grau, magistrat i jurista valencià, portaveu de l'organització Jutges per a la Democràcia.